Palucca kan syfta på:
 Gret Palucca (1902–1993), tysk dansare och danslärare
 Palucca Hochschule für Tanz Dresden – tysk dansskola
 Palucca (fartyg) – ett passagerarfartyg